The Hunters steht für:

 den Originaltitel des Films Kampfflieger
 den Originaltitel des Fernsehfilms The Hunters – Auf der Jagd nach dem verlorenen Spiegel
 ein Pseudonym der deutschen Hard-Rock-Gruppe Scorpions

Siehe auch:
 Hunters
 The Hunter